Чемпионат мира по трековым велогонкам 1961 года прошёл с 27 августа по 13 сентября в Цюрихе (Швейцария).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины 

1961